Naselja u BiH:
 Tutnjevac (Srebrenik, BiH), naselje u općini Srebrenik
 Tutnjevac (Ugljevik, BiH), naselje u općini Ugljevik